Берсьянос-дель-Реаль-Камино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 34,39 км². Население — 202 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона